Sund, het woord voor zeestraat in het Deens, Zweeds en Noors
 Sund (Noorwegen), een voormalige gemeente in de Noorse provincie Hordaland
 Sund (Åland), een gemeente in Åland (Finland)
 Sund (Faeröer), een dorp op het eiland Streymoy op de Faeröer
 Sund (Nordland), een dorp in Noorwegen
 Sund IF, een Zweedse voetbalclub uit Sundsbruk, gemeente Sundsvall

Personen:
 Robert Sund (1942), een Zweeds componist en dirigent
 Steven Sund, een Amerikaans politiefunctionaris